Der International Lawn Tennis Challenge 1921 war die 16. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das vom 2. bis 5. September 1921 in New York City ausgetragene Finale gewann Titelverteidiger USA klar mit 5:0 gegen Herausforderer Japan, und sicherte sich somit den bisher sechsten Titel.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
Außer dem Titelverteidiger nahmen zwölf weitere Mannschaften an der International Lawn Tennis Challenge teil, was einen neuen Teilnehmerrekord bedeutete. Die Mannschaften aus Argentinien, der Tschechoslowakei, Dänemark, Indien, Japan, den Philippinen und Spanien traten dabei zum ersten Mal um das Finalticket gegen die USA an.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cup (englisch)

Einzelnachweise 

1921
Tennisturnier 1921